Евге́ний Валенти́нович Соло́дкий (2 декабря 1963 года, Саратов) — российский современный художник, работающий в различных техниках (живопись, инсталляции, перформансы, видеоарт).

Биография 
В 1987 году окончил Саратовский политехнический институт, специальность архитектор.

В 1987 году совместно с Михаилом Леженем основал художественную группу «Жёлтая гора», с которой связано появление искусства новейших течений в Саратове, в которую входили также
Михаил Гаврюшов, Сергей Кругляк, Сергей Беляков и Алла Лебедь. Её участники первыми в Саратове обратились к таким художественным практикам как перформанс, инсталляция, объект. Было проведено более 10 выставок «Жёлтой горы» с 1987 по 1990 год.

С 1988 года мастерская объединения находилась в открывшемся Доме молодёжи на улице Вольской (дом № 52), которая стала центром общения творческих личностей города, дискуссий об авангардном искусстве, открытом в период «перестройки», местом генерации идей и создания произведений.

В 1990 году состоялась последняя выставка «Жёлтой горы» в Центральном Доме художника (ЦДХ) (на него можно ссылку в википедии) в Москве, на которой помимо живописи и объектов была сделана «жёлтая гора» из семи КАМАЗов песка, «рифмующаяся» с Саратовом, Волгой, и состоялся перформанс джазового композитора Владимира Чекасина (на него можно ссылку в википедии).

С 1991 по 2003 год Евгением Солодким было осуществлено более пятнадцати персональных выставок в Германии, Австрии, Испании, Великобритании, Туркмении и России.

С 1993 года он становится руководителем проекта «Бюро современных исследований» (BOCR — Bureau Of Contemporary Researches), связанного с художественным переосмыслением российской истории. В рамках проекта проводились хорошо организованные концептуальные акции в России, экспонирующиеся в виде документаций (графических работах, коллажах, книгах художника, объектах) в галереях Европы.
Акции посвящены мифам и легендам о русской земле и о Саратове. Мифотворчество автора — есть смешение реальных легенд и его фантазий. Единство формы и содержания произведений, красота идеи и её воплощения является уникальным в творчестве художника.

С 1991 по 1995 год жил и работал в Мюнхене, Германия.

С 1996 по 2002 год — в Москве.

С 2002 года в Саратове художник строил мореходную яхту «Гелон», которая с 2012 года путешествует по миру. Яхта служит творческой студией и выставочной площадкой современных художников. С этого периода мотив «корабля» в его живописных произведениях становится преобладающим.

В 1990 году в каталоге объединения «Жёлтая гора» Евгений Солодкий сформулировал «концепцию грани», которая стала ключевой в его творчестве. Грань представляется художником как пограничное состояние между узнаваемостью образа и неузнаваемостью, представляющая зрителю свободу восприятия, рефлексии, выбора ассоциаций.

«Грань — пауза, подобная зависанию брошенного вверх предмета…
Грань — балансирование между узнаваемостью и неузнаваемостью образа…
Грань — утренний туман перед движением солнца…
Грань — ночь перед отречением…
Грань — тишина первого снега…
Грань — сама Гармония…»

В этот же период сформировалась довольно узнаваемая живописная манера художника, в его картинах часто присутствуют тонкие, длинные, как будто растёкшиеся, линии, создающие легкие образы.

Выставки

Персональные 
1991 — Галерея Аппель (Весслинг, Германия)

1993 — Gallery Behringer (Gauting, Германия)

1993 — KunstHalle, Munchen (Германия) Проекты BOCR (видео, объекты)

1993- House 10, Furstenfeldbruck (Германия) Проекты BOCR (видео, объекты)

1994 — Produtcentengallery, Passau (Германия) Инсталляция «Империя кружек»

1994 — Shloss Mohental, (Германия), живопись

1995 — «Империя Кружек» инсталляция, живопись, перформанс. Художественный музей имени Радищева (Саратов, Россия)

1997 — Gallery Behringer, Gauting (Германия) Проекты BOCR (видео, объекты)

1998 — Компьютер Пресс, (Москва, Россия) живопись

2003 — Gallery Appel, Vessling (Германия) «People and Books»

2003 — Gallery Behringer, Munchen (Германия) «Яхта в Степи»

2007 — Крейсер Гелон, Саратов (Россия), «Странные Корабли», живопись

2010 — «За гранью обыденного…» Художественный музей имени Радищева (Саратов, Россия), видеоарт

2012 - "Гелон", Стамбул, пролив Босфор, выставка на борту судна 

2017 — «Империя кружек», видеоинсталляция, Энгельсская картинная галерея

2018 - "Евгений Солодкий", культурный центр Бодрума, Турция 

2019 - "душа Корабля", клуб Триптих, Москва 

2019 - "поиск свободы", Москва-Сити, башня Империя

Групповые 
1988 — Подвальная (Саратов, Россия)

1988 — Открытая выставка (Саратов, Россия)

1988 — Антиветрянная (Саратов, Россия)

1989 — Выставка в Доме Молодежи (Саратов, Россия) живопись, объекты, инсталляции

1990 — Фестиваль современного искусства (Волгоград, Россия)

1990 — Центральный дом художника (Москва, Россия) живопись, объекты, инсталляции

2013 — ТЕЧЕНИЯ. Дом-музей Павла Кузнецова (Саратов, Россия) видеоинсталляция «Империя кружек»

2015 — Связь времен. Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева (Саратов, Россия), живопись

2019 — Сны Византии (Ла-Сьота, Франция), живопись

2020 — Перестройка: Эпоха новых возможностей. Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева (Саратов, Россия), живопись

2021 - "Арт Мир", Нижний Новгород

Литература 
 Каталог выставки «Жёлтая гора». Саратов, 1990.
 Клюкина Ольга. Газета «Новый стиль». 27 февраля 1995 год. № 6(59)
 Люхтерхандт Г., Рыженков С., Кузьмин А. Политика и культура в российской провинции. М., СПб, 2001.
 Кто я тебе? Репортаж-комментарий. Нижне-Волжская студия кинохроники. Волжские огни. № 19-20. 1988.
 Коптель Н. В. «Деревья корнями вверх…» К 30-летию объединения «Жёлтая гора». 1987—1990/ ИСКУССТВО и ВЛАСТЬ: материалы Международной научно-практической конференции / под ред. К. В. Худякова, С. А. Кузнецовой. — Саратов, 2018.

Ссылки 
 Коптель Н. В. Евгений Солодкий. Художник и капитан.
 Сокульский А. Кормчий Гелона. Статья 2008 г.

Современные художники России